

Sigle 
 My humble opinion – mia modesta opinione, in uso nelle chat

Codici 
 MHO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mount House (Australia)
 mho – codice ISO 639-3 della lingua mashi

Altro 
 mho – unità di misura della conduttanza elettrica
 MHO – Monster Hunter Online (videogioco)